Panovnické jméno Alexandr II. mělo v historii vícero vladařů:

 Alexandr II. (papež), papež v 11. století
 Alexandr II. Makedonský, makedonský král (371 př. n. l.–369 př. n. l.)
 Alexandr II. Nikolajevič, ruský imperátor (1855–1881)
 Alexandr II. Karađorđević (* 1945), následník srbského trůnu 
 Alexandr II. Skotský, skotský král (1214–1249)

Rozcestníky - panovník